Иван Иванович Я́ковлев:
 Яковлев, Иван Иванович (1767—1809) — генерал-лейтенант, генерал-контролёр.
 Яковлев, Иван Иванович (1872—1926) — русский архитектор.